История почты и почтовых марок Мадагаскара охватывает период с 1889 года по настоящее время, включая период, когда это островное государство в Индийском океане, у юго-восточного побережья Африки, называлось Малагасийской Республикой (1958—1975).

Для почтового обслуживания на Мадагаскаре в разное время использовались марки британской почты и французские колониальные выпуски. Страна стала независимой 26 июня 1960 года и начала эмитировать собственные почтовые марки.

Мадагаскар вступил во Всемирный почтовый союз (ВПС) в 1961 году. Современным официальным почтовым оператором страны выступает компания Paositra Malagasy.

Выпуски почтовых марок

Французские колониальные эмиссии

Протекторат Мадагаскар 
В 1885 году Франция объявила Мадагаскар своим , и с этого времени здесь употреблялись почтовые марки колониального типа.

Первыми собственными почтовыми марками, введёнными в обращение на Мадагаскаре в 1889 году, стали общие для всех французских колоний выпуски, на которых были сделаны надпечатки нового номинала. В 1890 году Великобритания признала французский протекторат острова, на территории которого в почтовом обращении продолжали находиться соответствующие марки.

В 1891 году появилась серия марок с оригинальной надписью  («Французская почта. Мадагаскар»).

В каталогах «Скотт» и «Стэнли Гиббонс» марки , издававшиеся до 1896 года, относят к выпускам французской почты на Мадагаскаре ( — «Французские почтовые отделения на Мадагаскаре»).

Французский Мадагаскар 
В 1896 году марки французского протектората сменили марки французской колонии Мадагаскар (полное название  — Мадагаскар и зависимые территории), которые выходили до 1957 года. При этом первая памятная марка была выпущена в 1931 году, а первый почтовый блок — в 1937 году.

Как обобщает Л. Л. Лепешинский, с возникновения французского протектората и дальнейшего колониального господства и до середины Второй мировой войны в обращении на острове использовались марки французских колоний с надпечатками и оригинальными надписями:  («Французская почта. Мадагаскар»),  («Французская Республика. Колонии. Почта»),  («Мадагаскар и зависимые территории») и  («Французская республика. Мадагаскар»).

С 1943 года на марках появились надписи  («Свободная Франция. Мадагаскар»).

Независимость

Малагасийская Республика 
В 1958 году колония Мадагаскар получила статус автономной республики — члена Французского сообщества, в результате чего на почтовых марках появились надписи на двух языках:  и  («Малагасийская Республика»). Эти марки выходили до тех пор, пока Малагасийская Республика не обрела полную независимость 26 июня 1960 года.

По случаю провозглашения независимости была выпущена памятная марка, а с 1961 года марки стали выпускаться с надписями на малагасийском языке.

По данным Л. Л. Лепешинского, за период с 1889 по 1963 год на Мадагаскаре было эмитировано 487 почтовых марок и два блока.

Демократическая Республика Мадагаскар 
Начиная с 1975 года на марках Мадагаскара стало печататься новое название государства —  («Демократическая Республика Мадагаскар»), которое использовалось до 1992 года. В этот период было издано много марок, посвящённых СССР, в том числе с изображениями В. И. Ленина. .

Республика Мадагаскар 
С 1992 года на марках было снова изменено название государства — на  («Республика Мадагаскар»). На современных марках Мадагаскара номинал проставляется только в ариари.

Другие виды почтовых марок

Доплатные 
Доплатные марки поступили впервые в обращение на территории протектората в 1896 году и имели надпечатку  («Сумма, подлежащая оплате»). По информации Л. Л. Лепешинского, всего до 1963 года было выпущено 50 доплатных.

Почтово-благотворительные 
В 1915 году в колониальном Мадагаскаре были изданы первые почтово-благотворительные марки.

Авиапочтовые 
В 1935 году появились первые авиапочтовые марки Мадагаскара с надписью  («Авиапочта»). В 1939 и 1942 годах в свет также выходили авиапочтовые почтово-благотворительные марки.

Пакетные 
До 1963 года было эмитировано пять пакетных (посылочных) марок Мадагаскара.

Прочие колониальные выпуски

Диего-Суареш и зависимые территории 

Колония под названием Диего-Суареш и зависимые территории, включая прилегающие мелкие острова Сент-Мари и Носси-Бе и с центром в городе Диего-Суареш, была единым французским владением в 1885—1893 годах, после чего она была поделена на три колонии: Диего-Суареш, Сент-Мари, Носси-Бе). Впоследствии все они вошли в состав французского Мадагаскара. За время существования этой колонии было выпущено 13 почтовых марок, на которых имелась надпись  («Диего-Суареш и зависимые территории»).

Диего-Суареш
Владение Диего-Суареш, с центром в Диего-Суареше, было одной из трёх обособленных французских территорий в этом регионе с 1893 по 1908 год. Для этой колонии были изданы оригинальные почтовые марки с надписью «Diego Suarez» («Диего-Суареш»). Всего было эмитировано 37 почтовых марок и 13 доплатных марок.

Остров Сент-Мари
Французская колония Сент-Мари, с центром в Сент-Мари, существовала с 1893 по 1908 год. Для неё были сделаны оригинальные почтовые выпуски с надписью  («Сент-Мари на Мадагаскаре»), общим количеством 13 почтовых марок.

Остров Носси-Бе
Французская колония Носси-Бе, с центром в , имела статус отдельной территории с 1893 по 1898 год. Для неё на марках французских колониальных владений были проставлены надпечатки  и  («Носси-Бе»). Выпускались также оригинальные марки с надписью  («Носси-Бе»). В общей сложности было эмитировано 39 почтовых марок и 17 доплатных марок.

Провизорные эмиссии

Провизории Мадагаскара 
В 1904 году в связи с нехваткой марок в ряде городов (Анталаха и др.) марки Мадагаскара и Диего-Суареша разрезались пополам и на них производились ручные надпечатки на французском языке: «Экстраординарная франкировка (недостаток марок)» и др. Эти бисекты встречаются на почтовых отправлениях и вызывают особый интерес у коллекционеров.

Провизорий Мадзунги 
В 1895 году в Мадзунге (Majunga; ныне Махадзанга, город на острове Мадагаскар) случилась нехватка марок номиналом в 15 сантимов. По этой причине местный почтмейстер отдал распоряжение сделать переоценку марок Франции номиналами в 25 сантимов и 1 франк. На них с помощью красных чернил наносилась надпись «0.15» (то есть «15 сантимов»). Однако на следующий день эти марки были надпечатаны ручным штампом с цифрой «15», поскольку были обнаружены попытки смыть чернильную надпись.

Британская почтовая служба 

В 1884—1895 годах на Мадагаскаре работало отделение британской почты. Для оплаты пересылаемой через это отделение корреспонденции выпускались особые почтовые марки. На марках были надписи:  (сокращение для  — «Британская консульская почта»),  («Британское вице-консульство в Антананариво»),  («Британская внутренняя почта»). Номиналы на марках указывались в валюте Великобритании. Всего в обращении поступило 29 подобных марок.

Фальсификации 
Филателистический рынок наводнён нелегальными выпусками марок Мадагаскара и ряда других африканских государств. Так, в 2001 году почтовое ведомство Мадагаскара обращалось в ВПС с информацией о фальшивых марках, якобы эмитированных от имени этого островного государства и распространяющихся на рынке в спекулятивных целях.

Коллекционирование 
Филателисты, интересующиеся исследованием истории почты и собиранием марок Мадагаскара и других островов в западной части Индийского океана, объединены в рамках Кружка изучения почтовых марок Индийского океана (), который был основан в Лондоне в 1970 году и публикает три раза в год бюллетень «I0» («ИО» — «Индийский океан»).

См. также

Примечания

Литература 
 Мадагаскар // Филателия. — 1992. — № 12. — С. 58-59, 63.
 Филарама // Филателия. — 2002. — № 12. — С. 44.
 Fryer G. H. Early Madagascar. // The London Philatelist. — 1977. — March—June.
 Spong C. W. Madagascar, Rail and Mail Services. — Indian Ocean Study Circle, 2003. — Publication No. 10.

Ссылки